W Rumunii
 Mândrești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Ungureni
 Mândrești – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Vlădeni
 Mândrești – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Valea Mărului